Лаура Вихервя (, родилась 28 апреля 1991 в Валкеакоски) — финская гимнастка-аэробик.

Биография 
Художественной гимнастикой занималась в течение 9 лет, после чего переквалифицировалась в аэробику. Выступает в трио вместе с Неттой Коскинен и Эрикой Раутиайсен. В 2006, 2007 и 2008 годах выигрывала молодёжное первенство Финляндии, в 2009 и 2010 годах становилась серебряным призёром на взрослом первенстве. В 2011 году вышла в финал Кубка мира по аэробике. В 2008 году в рейтинге лучших молодых спортсменов Финляндии заняла 5-е место.

Новостные источники 
 Laura Vihervä tykitti SM-kultaa!! 
 Laura Vihervä Kilpa-aerobicin vuoden 2011 Suomen mestari  
 Laura Vihervä Vuoden Nuori Urheilija  
 KILPA-AEROBIC: Vihervä seitsemäs Maailmancupissa

Видео выступлений 
 
 

Гимнасты Финляндии